Renneville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Renneville (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Renneville (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje